DJ eller Dj kan avse: 

 DJ – en person som väljer musik och spelar skivor på ett uteställe, se Discjockey
 DJ –ISO 3166-1 alpha-2 för Djibouti 
 .dj – nationell toppdomän för Djibouti
 DJ – IATA-koden för flygbolaget Virgin Blue